Гренквист (Grenqvist) — скандинавская фамилия. Известные носители:
 Гренквист, Христиан Петрович (1854—1904) — русский генерал-майор.
 Гренквист, Роман Андреевич (1832—1890) — контр-адмирал Российского императорского флота.
  (1821-1902) — генерал-майор.